Сър Томас Шон Конъри () е шотландски актьор и продуцент.

Биография 
Работил е в театъра и в телевизията. Участвал е в повече от 70 филма, сред които екранизациите на Иън Флеминг, където Шон Конъри изиграва главната роля – Джеймс Бонд. Шон Конъри е бил активен член на Националната партия на Шотландия.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 Шон Конъри Официален уебсайт
 
 

Шотландски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Единбург
Британски филмови продуценти